Пункти́р ( — отмечать точками, от  — точка) — прерывистая , состоящая из близко расположенных точек. Иногда пунктиром также называют линии, состоящие из штрихов или сочетаний точек и штрихов, что технически неверно, так как для таких линий есть свои названия. Линии с пунктиром применяются в графиках и чертежах.

В изобразительном искусстве существует понятие пунктирная манера (иногда называемая пунктиром) — вид гравюры на металле, разновидность офорта.

Примеры пунктира 
 Линия из точек
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

 Штриховая линия
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 Штрихпунктирная линия
— ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ — ∙ —

 Штрихпунктирная линия с двумя точками
— ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ — ∙ ∙ —

Пунктир в чертежах 
Согласно ГОСТ 2.303–68 (пункт 2):
 Штриховая линия рисуется штрихами 2—8 мм с интервалом 1—2 мм. Используются как линии невидимого контура; линии перехода невидимые.
 Штрихпунктирная тонкая рисуется штрихами длиной 5—30 мм и интервалом 3—5 мм. Размер точки не регламентируется. Толщина линии по отношению к толщине основной линии от  до . Используются как линии осевые и центровые; линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений.
 Штрихпунктирная утолщённая рисуется штрихами длиной 3—8 мм и интервалом 3—4 мм. Размер точки не регламентируется. Толщина линии по отношению к толщине основной линии от  до .  Используются как линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию; линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»).
 Штрихпунктирная с двумя точками тонкая рисуется штрихами 5—30 мм и интервалом 4—6 мм. Размер точек не регламентируется. Толщина линии по отношению к толщине основной линии от  до . Используются как линии сгиба на развертках; линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях; линии для изображения развертки, совмещенной с видом

См. также 
 Точка
 Отточие

Примечания 

Чертежи